Парламентские выборы в Южной Африке проходили 19 июня 1924 года для избрания 135 депутатов Палаты собраний. Это был 5-й парламент Южно-Африканского Союза. 

Растущее недовольство правительством генерала Яна Смэтса привело к его поражению от коалиции проафриканеров Национальной партии и Лейбористской партии, которая поддерживалась белым пролетариатом.

Смэтс вызывал ярость южно-африканских националистов своей умеренной позицией в отношении независимости Южной Африки от Великобритании. Мировая депрессия после окончания Первой мировой войны привела в 1922 году к забастовке в Южной Африке, известной как Рандское восстание, вооруженному восстанию белых шахтёров провинции Трансвааль. Восстание было подавлено военной силой и переговорами с ослабленными профсоюзами, что заслужило антипатию к Смэтсу среди рабочих. Как следствие этих событий Правительство Смэтса было побеждено националистическо-лейбористской коалицией. Джеймс Герцог сформировал правительство и занял пост премьер-министра, который он удерживал до 1939 года. Таким образом, эти выборы стали поворотными в истории Южной Африки.

Результаты 
Количество зарегистрированных избирателей было 413 136. Было подано 319 047 голосов (из них 2 805 недействительных).

Примечания 

Выборы в ЮАР
ЮАР
1924 год в ЮАР
Июнь 1924 года